Le repliement peut désigner :
une action de protection :
 en tactique militaire, le repliement d’une troupe est le recule de soldats d'une localité ;
 en politique, le repliement d'un territoire est la séparation d'un territoire à l'unité auquel elle appartient.
divers processus physiques :
 en biochimie, le repliement des protéines consiste en une modification structurelle d'un polypeptide ;
 en traitement du signal, le repliement de spectre est un phénomène indésirable pouvant apparaître dans un signal échantillonné.

Voir aussi 

 Foldamère